

Plaatsen in de Verenigde Staten
Sawyer (Kansas)
Sawyer (North Dakota)
Sawyer (Oklahoma)

Personen
Chris Sawyer (1961), een Schots computerspelontwikkelaar
Errol Sawyer (1943), een Amerikaans fotograaf
Josh Sawyer (1975), een Amerikaans computerspelontwikkelaar
Ray Sawyer (1937–2018), was de leadzanger van de band Dr. Hook & The Medicine Show
Robert J. Sawyer (1960), een Canadees sciencefictionschrijver

Zie ook 
Tom Sawyer (doorverwijspagina)